José Manuel Jiménez puede referirse a:
José Manuel Jiménez Berroa (1851-1917), un pianista y compositor cubano.
José Manuel Jiménez Gómez (1864-1914), un sacerdote católico venezolano.
José Manuel Chema Jiménez Sancho (1976-), un exfutbolista español. 
José Manuel Mané Jiménez Ortiz (1981-), un futbolista español.